Коссобудзкая (Kossobudzka) — польская фамилия. 

Известные носители:

 Коссобудзкая, Рената (1921—2006) — польская актриса, праведники мира.
 Коссобудзкая, Халина (1920—1994) — польская актриса.